Doodgraver (beroep), zorgt voor het delven van graven.
 doodgraver (insect), geslacht van aaskevers dat dieren begraaft als voedsel voor de larven
 Ettore Tolomei (1865-1952), een Italiaans nationalist, door tegenstanders aangeduid als de doodgraver van Zuid-Tirol